

Patronyme 
Ally Sheedy (née en 1962), actrice américaine
Kevin Sheedy (né en 1959), footballeur irlandais.

Homonymie de patronyme